Cores puede hacer referencia a:
 Corés, parroquia del concejo de Somiedo, Asturias.
 Cores (Catoira), lugar de la parroquia de Abalo, municipio de Catoira, provincia de Pontevedra.
 Cores (La Baña), lugar de la parroquia de San Juan de Barcala, municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 Cores (Puenteceso), parroquia y lugar de la parroquia de Cores, municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña.
 Corés (Somiedo), barrio de la parroquia de Corés, concejo de Somiedo, Asturias.
 Cores (Villanueva de Arosa), lugar de la parroquia de Deiro, municipio de Villanueva de Arosa, provincia de Pontevedra.